Bo Bakke (...) – giocatore di curling norvegese
 Brenda Bakke (1963) – attrice statunitense
 Eirik Bakke (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Geir Bakke (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Marcus Bakke (1981) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista 
 Morten Bakke (1968) – ex calciatore norvegese, di ruolo portiere
 Svein Bakke (1953-2015) – calciatore di ruolo attaccante e dirigente sportivo norvegese
 Trine Bakke (1975) – ex sciatrice alpina norvegese specialista dello slalom speciale